Rothermundt ist der Name von:

 Adolf Rothermundt (1846–1930), russischer Zuckerfabrikant und Dresdner Kunstmäzen und -sammler
 Julius Ludwig Rothermundt (1827–1890), Kommerzienrat 

Siehe auch:
 Rothermund
 Rotermund
 Villa Rothermundt